2 miejscowości w Polsce: 
 Oliszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz 
 Oliszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki